Sopa seca puede hacer referencia a:

 Antiguamente en España, las «sopas» (siempre en pl.) eran los trozos de pan que se echaban al caldo para espesarlo, y las sopas secas son el plato que se hace a partir de éstas, es decir, las migas.
 En el centro de México, la sopa seca es el plato de arroz rojo, blanco o fideos que se sirve al mediodía en las fondas. Llamado así porque le sigue a la sopa aguada en un menú de comida corrida.
 En Perú, particularmente en Chincha y otras zonas costeras, la sopa seca es un plato de tallarines de influencia italiana que se sirve a dúo con carapulcra.

Referencias